Türkiye 1. Ligi 1974/75 was het zeventiende seizoen in de historie van de Süper Lig, het hoogste Turkse voetbalniveau.

Kort overzicht van het seizoen
Titelhouder Fenerbahçe SK verdedigde de landstitel met succes; de club was nu in totaal acht maal kampioen geworden, op dat moment een record.

In deze jaargang kwamen twee clubs van de Zwarte Zeekust de Süper Lig versterken Trabzonspor en Zonguldakspor; eerstgenoemde club zou tot op heden nooit meer degraderen en in no time uitgroeien tot de vierde club van het land, na de Üç Büyükler (Grote Drie: bedoeld worden de drie grote clubs uit İstanbul). Over İstanbul gesproken: voor het eerst in de geschiedenis was de metropool nog "slechts" met drie clubs in de Süper Lig vertegenwoordigd; in het seizoen 1962/63 waren dat er nog elf geweest.

Een van die clubs uit İstanbul veroverde dit seizoen voor het eerst in z'n bestaan de nationale beker: Beşiktaş JK was in de finale net te sterk voor Trabzonspor; de nieuwkomer in de liga had de heenwedstrijd brutaal met 0-1 gewonnen, maar in Trabzon bleek de ploeg niet opgewassen tegen de spanning: 0-2.

Aan het einde van het seizoen namen Kayserispor en Samsunspor (voorlopig) afscheid van de 1. Ligi na een verblijf van 2 resp. 6 jaar in de hoogste divisie.

Kaart

Eindstand 1974/75 

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1974/75

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Trabzonspor (kampioen Kırmızı Grup 1. Lig 1973/74)
 Zonguldak (kampioen Beyaz Grup 1. Lig 1973/74)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Mersin İdman Yurdu SK (nummer 15 Süper Lig 1973/74)
 Vefa SKD (nummer 16 Süper Lig 1973/74)

Topscorers 1974/75

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1974/75